The Ritual е пети студиен албум на американската траш метъл група Testament. Издаден е на 15 май 1992 г. от Atlantic Records.

Обща информация 
В този албум, групата започва да залага на по-бавен и мелодичен звук. Той е и последен с Луи Клементе (барабани) и Алекс Сколник (китара), който се завръща чак през 2005 г. „The Ritual“ заема 55-о място в Billboard 200. До юни 2007 г. са продадени над 485 000 копия в САЩ.

Състав 
 Чък Били – вокали
 Алекс Сколник – китара
 Ерик Питърсън – китара
 Грег Крисчън – бас
 Луи Клементе – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Тестамънт
Музикални албуми от 1992 година